Claus puede hacer referencia a:
 Emile Claus (1849-1924), pintor impresionista belga.
 Fred Claus, película de 2007.
 Hugo Claus (1929-2008), escritor belga.
 La abreviatura botánica del químico y naturalista ruso Karl Ernst Claus (1796-1864).
 Premio Príncipe Claus, un premio de origen neerlandés.
 Santa Claus, personaje navideño.
 Señora Claus, personaje navideño de las versiones modernas de la leyenda de Santa Claus, descrito como su esposa.